Каобас има више значења:

 Каобас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Каобас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику